Die Parlamentswahl in Kambodscha 1998 (Wahlen zur zweiten kambodschanischen Nationalversammlung) wurde am 26. Juli 1998 durchgeführt. Gewonnen wurden sie von der Kambodschanischen Volkspartei (engl. Cambodia People’s Party, CPP), die 64 der 122 Sitze gewann. Die Wahlbeteiligung betrug 93,7 %.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Kambodscha
1998